Oud Gereformeerde Gemeenten in Nederland, een bevindelijk-gereformeerd kerkgenootschap in Nederland
Onafhankelijke Groep Gouda, een politieke partij en afsplitsing van de VVD in Gouda
Ogg (bestandsindeling), een multimediacontainerformaat
Ogg Vorbis, een compressiemethode voor audiobestanden
Theora (compressieformaat), een compressiemethode voor videobestanden